Nils Grafström kan syfta på:

* Nils Grafström (1901–1963), svensk arkitekt
 Nils Grafström (1901–1985), svensk jurist